Jørgen Nielsen, navnet henviser til forskellige personer:
 J.J. Nielsen – dansk møller og politiker (Jørgen Jacob Nielsen, 1814-1887)
 Jørgen Nielsen (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer.
 Jørgen Nielsen (bassist) – dansk musiker.
 Jørgen Nielsen (violinbygger) – dansk violinbygger.
 Jørgen Nielsen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller.
 Jørgen Nielsen (forfatter) – dansk forfatter.
 Jørgen 'Fehår’ Nielsen – dansk Hells Angels-rocker.
 Jørgen Nielsen (borgmester) – dansk politiker, borgmester i Ry Kommune 1970-1982